Bridgewater (Connecticut), població dels Estats Units a l'estat de Connecticut.
 Bridgewater (Dakota del Sud), població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Sud.
 Bridgewater (Iowa)
 Bridgewater (Maine)
 Bridgewater (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts.
 Bridgewater (Nova Hampshire)
 Bridgewater (Nova York)
 Bridgewater (Pennsilvània), població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània.
 Bridgewater (Vermont)
 Bridgewater (Virgínia), població dels Estats Units a l'estat de Virgínia.
 East Bridgewater, població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts.
 West Bridgewater, població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts.